У фіналі Лью Гоуд переміг Кена Роузволла з рахунком 6–2, 4–6, 7–5, 6–4.

Сіяні гравці 
 Лью Гоуд (чемпіон)
 Кен Роузволл (фінал)
 Свен Давідсон (2 коло)
 Бадж Петті (2 коло)
 Ярослав Дробний (1 коло)
 Гем Річардсон (півфінал)
 Курт Нільсен (3 коло)
 Вік Сайксес (півфінал)

Сітка

Фінальна частина

Попередні раунди

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 1956 Wimbledon Championships on ITFtennis.com , the source for this draw

1956 у тенісі
Вімблдонський турнір